Sayella hemphili är en snäckart som först beskrevs av Dall 1889.  Sayella hemphili ingår i släktet Sayella och familjen Pyramidellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
hemphili